

Personnalités 

 Aline Friess (née en 2003), gymnaste française ;
 Émile Friess (1901-1993), footballeur français ;
 Érik Friess (né en 1977), escrimeur français ; 
 Jean Friess (1902-1944), résistant français ;
  (1916-2007), artiste peintre allemande.